Хетлинген:

 Хетлинген — коммуна в Германии, в земле Шлезвиг-Гольштейн.
 Хетлинген — коммуна в Швейцарии, в кантоне Цюрих.

См. также 
 Хетлинг, Фрэнсис